Dorothée de Monfreid#Livres pour les tout-petits
Halte là!#Titres